Kangia bezeichnet:
 Kangia (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangia (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland